Termenul „Fatal” se poate referi la:

 Fatal sau funest (nefast, sinistru, sumbru) este ceva  imposibil de evitat, care are urmări nenorocite pentru cineva sau ceva care are consecințe dezastruoase, cu urmări extrem de grave ce pricinuiește cuiva nefericirea sau moartea. 
 Fatalismul, este o doctrină care consideră că toate evenimentele din viața oamenilor ar fi dinainte determinate de destin. Concepție idealistă în filozofie, conform căreia dezvoltarea naturii și a societății se află în dependență totală de anumite forțe sau credința mistică în inevitabilitatea soartei.
 Fatalismul mioritic reprezintă una sau mai multe teorii filosofice în care poziția fatalistă a ciobanului din balada populară română
 Femeie fatală, este denumirea dată femeilor deosebit de frumoase, atrăgătoare de tip erotic seducător
 Amor fatal, dramă sentimentală
 Sărutul fatal, film maghiar
 Fatal smile, o trupa de hard rock
 Fatal Sky,  film SF thriller
 Experiment fatal, film de groază științifico-fantastic
 Fatal Fury, serial